Хо́рхе Марти́н Ну́ньес (; родился 22 января 1978 года в Асунсьоне) — парагвайский футболист, выступавший на позиции защитника. Участник чемпионата мира 2006 в составе сборной Парагвая.

Биография 
Хорхе Нуньес, родившийся в парагвайской столице Асунсьон, начинал свою профессиональную карьеру в местном гранде «Серро Портеньо». В 1996 году он дебютировал в чемпионате Парагвая и в своём первом сезоне был основным игроком клуба. Тогда же он выиграл и свой ​​первый титул чемпиона Парагвая. В последующих сезонах Нуньес чаще оказывался на скамейке запасных, чем играл. В 2000 году он перешёл в другой именитый столичный клуб «Гуарани», где отыграл 2 года. В 2002 году он вернулся в «Серро Портеньо», за который выступал следующие полтора года.

Летом 2003 года Нуньес перебрался в Аргентину, в команду «Банфилд». Сезон 2003/2004 он провёл в этом клубе, а сезон 2004/2005 в другом клубе из Буэнос-Айреса — «Арсенале» из Саранди. В течение Апертуры 2005 Нуньес выступал за «Расинг» из Авельянеды, а в Клаусуре 2006 — за «Эстудиантес».

Ко второй половине 2006 года Нуньес остался без клуба, а в начале 2007 года он вновь подписал контракт с «Серро Портеньо».

Международная карьера 
Хорхе Нуньес выступал за сборную Парагвая с 2003 по 2007 год, проведя за неё 23 матча и забив 1 мяч. Единственный гол он провёл в ворота сборной Боливии 8 июня 2005 года, в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2006. Нуньес установил окончательный счёт (4:1) в пользу хозяев того поединка.
 
Хорхе Нуньес попал в состав сборной Парагвая на Чемпионате мира 2006 года. Из 3-х матчей Парагвая на турнире Нуньес появлялся на поле во всех трёх. В первом матче против сборной Англии он на 82-й минуте заменил защитника Делио Толедо. В двух последующих играх (против Швеции и Тринидада и Тобаго) Нуньес выходил на поле в стартовом составе и проводил там все 90 минут.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика в чемпионате Аргентины

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Гуарани» Асунсьон
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Чакарита Хуниорс»
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки ФК «Хенераль Кабальеро» Асунсьон
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Депортиво Капиата»
Игроки ФК «Индепендьенте» Асунсьон
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Футбольные тренеры Парагвая
Тренеры ФК «Серро Портеньо»
Тренеры ФК «Депортиво Капиата»
Тренеры ФК «Индепендьенте» Асунсьон